Aleksander Orłowski – malarz koni i scen batalistycznych
 Aleksander Orłowski – urzędnik pocztowy,  radny, działacz plebiscytowy, dyrygent chórów, kompozytor i organizator życia muzycznego
 Aleksander Orłowski – filozof